Mountfort ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Mountfort (1825–1898), neuseeländischer Architekt
 Guy Mountfort (1905–2003), britischer Werbekaufmann, Amateur-Ornithologe, Naturschützer und Umweltschützer
 William Mountfort (1664–1692), englischer Schauspieler und Dramatiker

Siehe auch:
 Mountford
 Montfort